Mudurnu (district), een district van de Turkse provincie Bolu
Mudurnu (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing